Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Gac – polski wojskowy
 Grzegorz Gac – polski pilot rajdowy, komentator sportowy

Zobacz też:
 Przepękla indochińska (gac)